Il grande veleno (The Physician) – film del 1928 diretto da Georg Jacoby 
 Medicus (The Physician) – romanzo di Noah Gordon del 1986
Medicus – film del 2013 diretto da Philipp Stölzl basato sul romanzo di Noah Gordon